Körbling ist der Name folgender Orte:

 Körbling (Rattiszell), Ortsteil der Gemeinde Rattiszell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Körbling ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Körbling (1856–1942), deutscher General
 Martin Körbling (* 1946), deutsch-amerikanischer Internist und Hämatologe